

Кайлуа — переписна місцевість в окрузі Гаваї, штат Гаваї
 Кайлуа — переписна місцевість в окрузі Гонолулу, штат Гаваї